DRC est une abréviation de :
 Dammarie Rugby Club (en français, Dammarie Rugby Club) ;
 Democratic Republic of Congo (en français, République démocratique du Congo) ;
 Democratic Republic Country (en français, Pays Démocratique Républicain) ;
 Deutscher Rugby Club Hannover, un club omnisports allemand ;
 Dictionnaire des résultats de consultation, un dictionnaire permettant de codifier ce que constate un médecin généraliste ;
 Domaine de la Romanée-Conti, un grand vin de Bourgogne ;
 Dominique Rodgers-Cromartie, un joueur américain de football américain ;
 , en science des matériaux, la caractéristique fréquemment employée pour les élastomères ; doit être aussi faible que possible (voir rémanence) ;
  ;
 distributed revision control (en français, gestion de version décentralisée) ;
 dynamic range compression, en traitement du signal audio  ;
 , en électronique ;
 Départements et régions cyclables, ex-ADC.